A számolás joga (film)
 A számolás joga (könyv)